Ein Underwriter übernimmt im Versicherungs- und Kreditwesen gegen Zahlung Risikopositionen:
 Underwriter (Versicherungswesen), einen zeichnungsberechtigten Mitarbeiter eines Erst- oder Rückversicherers, der für seine Versicherungsgesellschaft Risiken zeichnet.
 Underwriter (Kreditwesen), ein Kreditinstitut oder Bankenkonsortium, das Preisrisiko einer Platzierung im Rahmen einer Erst- oder Neuemission übernimmt.